Golden Nugget peut désigner :
 le Golden Nugget, un hôtel-casino de  ;
 Golden Nugget 64, un jeu vidéo de Westwood Studios dont le nom fait référence au casino ;
 les Golden Nugget, un type de poissons-chats du genre Baryancistrus.